Этимологи́ческий слова́рь — лингвистический словарь, содержащий информацию об истории отдельных слов, а иногда и морфем, то есть информацию о фонетических и семантических изменениях, которые они претерпели. Крупные толковые словари также могут содержать заметки об этимологии слов.

Так как происхождение многих слов не поддаётся точному однозначному определению, то этимологические словари фиксируют различные точки зрения и содержат ссылки на соответствующую литературу.

Некоторые этимологические словари включают информацию о группах языков и содержат реконструкцию словарного запаса праязыка и его контактов с другими реконструируемыми праязыками.

История 
Традиция составления этимологий отдельных слов берёт начало в древности. Например, на древнем востоке это «Нирукта» () Яски (ок. VI—V века до н. э.) для санскрита; старейший этимологический словарь древнекитайского языка «» (, «​Изъяснение письмен и толкование иероглифов»; 100 год н. э.), составленный Сюй Шэнем, а также важнейший этимологический словарь древнекитайского языка «» (, , «Объяснение имён»; нач. III века н. э.) авторства или филолога  (, ) по прозвищу Чэнго (), или историка  (); направление традиционной грамматики арабского языка «аль-иштикак» (), в частности двухтомная монография по тюркским языкам, объясняемым через арабский — «Собрание тюркских наречий» (1074 год) Махмуда аль-Кашгари.

В западной традиции такие зачатки этимологических изысканий в греческом языке приходятся на IV век до н. э. (диалог Платона «Кратил»), затем найдя своё продолжение в учении стоиков. Среди греческих лексикографов поздней античности можно выделить неоплатоника  (ум. ок. 450) — автора лексикона «Orionis Thebani Etymologicon » () (V век), частично сохранившегося в рукописи XII или начала XIII века, послужившего основой для средневековых компиляций. Однако большие этимологии греческого составленные в алфавитном порядке появляются не ранее лексикографических трудов Константинопольского патриарха Фотия I (ок. 820—896), послуживших основой для таких сводов греческих этимологий, как «» (2-я пол. IX века, Константинополь), «Etymologicum Parvum» (IX век), «Etymologicum Gudianum» (; XI век), «Etymologicum Symeonis» (; 1-я пол. XII века), «» (; ок. 1150 года, Константинополь).

Этимология в армянской лингвистике развивалась с раннего средневековья. Среди армянских учёных занимавшихся этим вопросом были Давид Грамматик (V—VI века), Степанос Сюнеци (VIII век), Григор Магистрос (XI век) и др.

Для латинского языка первые изыскания выпадают на I век до новой эры: Варрон, придерживавшийся учения грамматистов, в методологической части своего труда «De lingua Latina» (I века до н. э.) отмечает, что этимология — это часть грамматики, которая изучает «почему и откуда явились слова» (De lingua Latina V, 2); наследие античных исследователей латинской грамматики нашло своё отражение в энциклопедическом труде «Etymologiarvm sive Originvm» (VII век) Исидора, архиепископа Севильи в вестготской Испании.

Однако этимологические словари в современном смысле появились лишь в конце XVIII века. Их предшественниками в XVI—XVII веках были: выдержавший одиннадцать переизданий «Этимологикум нидерландского языка » ()  (Антверпен, 1599), «Этимологикон латинского языка » () Воссиуса (Амстердам, 1662 год), «Этимологикон английского языка» ()  (Лондон, 1671 год).

После установления в XIX веке законов регулярных звуковых и языковых изменений составление этимологических словарей стало одной из важных задач специалистов, работающих в области сравнительно-исторического языкознания.

В Западной Европе первым среди научных в современном понимании словарей был издан «Этимологический словарь романских языков» (; 1853) Фр. К. Дица, позднее славист Ф. Миклошич издал «Этимологический словарь славянских языков» (, 1886).

В России первые попытки приходятся на XIX век: свои этимологические разыскания попытались собрать воедино исследователи К. Ф. Рейф, Ф. С. Шимкевич, М. М. Изюмов, Н. В. Горяев, А. Н. Чудинов. Осталась в рукописи работа А. Х. Востокова «Этимологическое словорасписаніе» (1808—1809; выдержки опубликованы И. И. Срезневским и С. К. Буличем) — с громадным количеством слов, по подсчетам И. И. Срезневского, приблизительно на 40 листов мелкого набора. В начале XX века появился «Этимологический словарь русского языка»  (1910—1916, 1949).

Наиболее авторитетным этимологическим словарём русского языка до недавнего времени считался «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (1953—1958). В 1993 году стал доступен массовому читателю и специалистам-языковедам «Историко-этимологический словарь русского языка» П. Я. Черных.

Этимологические словари как источник данных для статистических исследований 
В квантитативной лингвистике выдвинуто предположение, что процессы роста в языке, следующие так называемому закону Пиотровского, соответствуют моделям роста в других научных дисциплинах. Систематическая оценка этимологических словарей, подсчёт количества вновь создаваемых слов, а также количества слов, заимствованных из других языков, дают возможность для проверки этой гипотезы. Такие исследования были проведены с успехом в различных этимологических словарях немецкого языка, особенно для заимствований.

Примечания

Ссылки 

 Проект:Лингвистика/Списки/Этимологические словари
 Этимология и история слов русского языка 
 Слово об этимологических словарях. Интервью с А. Аникиным . // «Наука в Сибири». — № 10 (2446). — 12 марта 2004 г. — С. 4
 Александр Грузберг, Этимологические словари . // «Филолог». Научно-методический, культурно-просветительский журнал ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». — Вып. № 23. — 2013. — 
 Подборка ссылок на этимологические словари XIX—XX веков 

Этимологические словари